Алекса́ндр Влади́мирович Кы́нев (31 января 1975, Тракт, в Княжпогостском районе Республики Коми, СССР) — российский учёный-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. Кандидат политических наук.

Биография 
Родился 31 января 1975 года в поселке Тракт Княжпогостского района Коми АССР. Родители: мать из семьи архангельских поморов, отец — коми.

В 1992 году окончил среднюю школу № 18 в Ухте Республики Коми. В 1990 году вышел из комсомола, в 1990—1992 годах активно участвовал в городском демократическом движении.

В 1997 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова с отличием (специальность «Политолог. Преподаватель политических наук»). В 2002 году там же защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук по теме «Институт президента в странах Центральной и Восточной Европы. Сравнительный анализ» (специальность 23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии).

С 2007 по 2022 год выступал на радио «Эхо Москвы» в качестве приглашённого эксперта.

Политическая карьера 
С середины 1990-х гг. — эксперт Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ, директор — Вячеслав Игрунов).

С 1995 года работал как политический консультант и политтехнолог. В 1996—2000 годах работал в центральном аппарате Объединения ЯБЛОКО и Аппарате Государственной думы РФ. В Объединении ЯБЛОКО сначала как эксперт, затем как главный эксперт по работе с организациями — координатор регионального отдела.

В начале осени 2000 года вместе с другими членами команды В. Игрунова оставил работу в аппарате Объединения «ЯБЛОКО», а 14 октября 2001 года заявил о выходе из «Яблока».

В 2000—2007 годах — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (МИГПИ). Активно работал в качестве политического консультанта и аналитика в различных избирательных и исследовательских проектах (Центр политических технологий, Фонд Карнеги и т. д.). В 2006—2012 годах руководитель аналитического отдела Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». С 2012 года по 2018 год — эксперт Комитета гражданских инициатив, координатор проекта мониторинга выборов КГИ. С 2018 года сотрудничает с фондом Либеральная миссия.

Научная деятельность 
В 2008—2010 годах и с 2012 года по 2019 год — доцент факультета прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики». Автор и соавтор ряда книг, нескольких сотен научных и научно-публицистических статей в печатных и сетевых СМИ.

Публикации 
 Иванченко А. В., Кынев А. В., Любарев А. Е. Пропорциональная избирательная система в России: история, современное состояние, перспективы. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 333 с. — ISBN 5-7567-0404-3
 Выборы парламентов российских регионов, 2003—2009 : первый цикл внедрения пропорциональной избирательной системы. — М.: Панорама, 2009. — 515 с. : табл. — ISBN 978-5-94420-036-5
 Кынев А. В., Любарев А. Е. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция. / Фонд «Либеральная миссия». — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 786 с. — ISBN 978-5-86793-848-2
 Выборы региональных парламентов в России 2009—2013. От партизации к персонализации. — М.: Центр «Панорама», 2014. — 727 с. : табл.

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Кынева

Преподаватели ВШЭ
Политологи России